Le terme bataille de Brest peut faire référence à plusieurs batailles.

Brest (France) 
 Bataille de Brest (1342)
 Bataille de Brest (1513)
 Bataille de Brest (1944)

Brest (Croatie)

Brest (Biélorussie) 
  durant l'insurrection de Kościuszko
 Bataille de Brest-Litovsk (1812) pendant la campagne de Russie
 Bataille de Brest-Litovsk (1939) pendant la campagne de Pologne 
 Bataille de Brest-Litovsk (1941) durant l'opération Barbarossa
 Offensive Lublin-Brest (1944) dans le cadre de l'opération Bagration